Сугаш () — село в Талдинском сельском поселении Усть-Коксинского района Республики Алтай России.

География 
Расположено в приграничной территории юго-западной части Республики Алтай в горно-степной зоне и находится у реки Сугаш и Камдыт.

Уличная сеть состоит из семи географических объектов:
ул. Владимира Самаева, ул. Заря Алтая, ул. Кызыл-Тыт, ул. Лазаря Кокышева, ул. Лесная, ул. Новая, ул. Новый путь, ул. Орджоникидзе, ул. Трактовая, ул. Учительская

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения алтайцы составляли 97 % от общей численности населения в 594 жителей

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. Животноводство.

Транспорт 
Находится на автодороге регионального значения «Иня — Усть-Кокса — Усть-Кан — Туекта» (Постановление Правительства Республики Алтай от 21.06.2012 № 20-36 «О перечне наименований населенных пунктов, пересекаемых рек, ручьев, расположенных на территории Республики Алтай вдоль трасс автомобильных дорог общего пользования, на алтайском языке»), «Черга — Беш-Озек -
Усть-Кан — Талда — Карагай — граница Казахстана с подъездом Талда — Тюнгур (Природный парк „Белуха“)» (идентификационный номер 84К-121) (Постановление Правительства Республики Алтай от 12.04.2018 N 107 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»).

Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Коксинского района